Mohammad Yasin est un nom pouvant désigner:

Mohammad Yasin (né en 1971), homme politique travailliste britannique
 (né en 1992), joueur de cricket pakistanais
Mohammad Yasin (dit Mo Yasin), joueur et entraîneur de squash pakistanais

Voir aussi

Yasin, Mohammad